Гле́нбрук ():
 Гленбрук (Корк) — в Ирландии
  — в Канаде
  — в США